Хокан Расмус Видесхейм-Пауль (; ) — шведский футболист, нападающий клуба «Мьельбю».

Клубная карьера 
Является воспитанником клуба «Астрио». В 2013 году присоединился к молодёжной команде «Хальмстада». 2 июля 2016 года дебютировал за основной состав клуба в Суперэттане в матче очередного тура с «АФК Юнайтед», выйдя на 74-й минуте на замену вместо Фредрика Ульссона. В феврале 2017 года на правах аренды на полгода перешёл в «Ландскруну». За время выступления в клубе принял участие в двух кубковых матчах с «Кальмаром» и «Треллеборгом», сыграв в общей сложности шесть минут. 

По окончании аренды вернулся в «Хальмстад», в котором 23 сентября дебютировал в чемпионате Швеции в игре с «Норрчёпингом». Сезон 2018 года провёл в аренде в «Вернаму», за который отыграл 13 игр и забил два мяча. В 2019 году забил 19 мячей за «Хальмстад» в Суперэттане, благодаря чему стал втоым бомбардиром турнира.

2 октября 2020 года перешёл в норвежский «Русенборг», подписав с клубом контракт, рассчитанный на четыре с половиной года. Первую игру в составе нового клуба провёл 8 ноября против «Викинга» в рамках очередного тура чемпионата Норвегии. 22 июля 2021 года дебютировал в еврокубках в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций с исландским «Хабнарфьордюром».

16 марта 2022 года присоединился к «Мьельбю», заключив с клубом арендное соглашение до конца года.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль игрока на lagstatistik.se

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Хальмстад»
Игроки ФК «Ландскруна»
Игроки ФК «Вернаму»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Мьельбю»